Любов може да се отнася за:
 Любов, вид чувство
 Филми
 Любов (филм, 2012), режисьор Михаел Ханеке
 Любов (филм, 2015, Боя Харизанова)
 Любов (филм, 2015, Гаспар Ное)
 Любовта (1948), режисьор Роберто Роселини